Die 2. Handball-Bundesliga startete in der Saison 1992/93 letztmals mit einer Nord-, einer Mitte- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg der VfL Bad Schwartau, aus der Staffel Mitte OSC 04 Rheinhausen und aus der Staffel Süd der TSV Scharnhausen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: VfL Bad Schwartau.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: HC Empor Rostock.

Absteiger in die Regionalligen: SV Eberswalde-Britz, SV Blau-Gelb Berlin, SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Nordhorn, TSG Altenhagen-Heepen und TSV Altenholz.

Staffel Mitte

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: OSC 04 Rheinhausen
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -

Absteiger in die Regionalligen: Spvg Versmold, HSG Dortmund und HG 85 Köthen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: -

Sonstiges: Die Staffel Mitte wird aufgelöst. Die Vereine werden in die beiden Staffeln Nord und Süd integriert.
Staffel Nord: Dessauer SV, VfL Eintracht Hagen, LTV Wuppertal, TV Emsdetten
Staffel Süd: HSV Suhl, HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, TV Hüttenberg, ThSV Eisenach, TG Melsungen, Bayer Leverkusen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Stuttgart-Scharnhausen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TV Eitra.

Absteiger in die Regionalligen: VfL Günzburg, TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg (beide Rückzug), TuS Fürstenfeldbruck und TV Gelnhausen.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSB Horkheim und TV Nieder-Olm.

Entscheidungen 

Handballsaison 1992/93
1992